Gbor kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Gbor District, distrikt, Nimba County, 
 Gbor (klan i Liberia), Nimba County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar